Geografia física: Un riu és un corrent natural d'aigua que flueix amb continuïtat. Vegeu riu i la categoria rius
 Geografia: Riu de Cerdanya, municipi de la Baixa Cerdanya.
 Mitologia'': Riu (mitologia)